|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Shenzhen (officieel Shenzhen Open) van 2018 vond plaats van zondag 31 december 2017 tot en met zaterdag 6 januari 2018 in de Chinese plaats Shenzhen. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

De Roemeense Simona Halep won de titel in zowel het enkel- als het dubbelspel. Ook de Tsjechische Kateřina Siniaková speelde in beide finales, maar verloor.

Enkelspel 
Titelverdedigster Kateřina Siniaková was het zesde reekshoofd. Zij bereikte weliswaar de finale, maar slaagde er niet in om haar titel te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Tsjechische Kateřina Siniaková in drie sets. Wegens langdurige regen werd de finale op een overdekte baan gespeeld. Halep wist voor de tweede keer het toernooi van Shenzhen op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 2015. Het was haar zestiende WTA-titel, de eerste van 2018.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Andrea Hlaváčková en Peng Shuai hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste Roemeense duo Irina-Camelia Begu en Simona Halep won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke WTA-titel (na tweemaal, in 2007 en 2009, samen ITF-toernooien te hebben gewonnen). Begu had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Halep geen.

De Nederlandse Lesley Kerkhove en Lidzija Marozava uit Wit-Rusland bereikten de halve finale – daarin verloren zij van Krejčíková/Siniaková.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Shenzhen 2018
Shenzhen